Chilodes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1849. Chilodes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Chilodes